Bibič bzw. Bibić ist der Familienname von
 Adolf Bibič (1933–1996), jugoslawischer bzw. slowenischer Politologe
 Bratko Bibič (* 1957), slowenischer Akkordeonist
 Nikola Bibić (* 1984), serbischer Eishockeyspieler
 Polde Bibič (1933–2012), jugoslawischer bzw. slowenischer Schauspieler

Siehe auch:
 Bibić